(1659-1714), est un ministre américain et le fondateur de l'université Yale
 James Pierpont (1866 - 1938) est un mathématicien américain 
  (1822 - 1893) est un musicien américain, auteur notamment de Jingle Bells